Чемпионат Европы по футболу 1995 среди юношей до 18 лет — 44-й розыгрыш юношеского чемпионата Европы. Он прошёл с 15 по 22 июля 1995 года в Греции. Испанцы в 3-й раз в своей истории стали чемпионами.

Квалификация 

Участники финального турнира:

Составы

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Раздел на сайте УЕФА

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу в Греции
Футбол в Европе в 1995 году
Июль 1995 года
Спорт в Греции в 1995 году
футбол
Чемпионаты Европы в Греции